Geffen (plaats), een plaats in Nederland
Geffen (Ragnarok Online), een stad in de fantasiewereld van Ragnarok Online
Geffen Records, een Amerikaanse platenlabel

Personen 
David Geffen, Amerikaans zakenman
Yehonatan Geffen, Israëlisch schrijver